Svarthällen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svarthällen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Svarthällen, Sibbo, Nyland, 
 Svarthällen, Borgå, Nyland,

Se även
Svarthället
Svartöhällorna

Robotskapade Finlandförgreningar